Un homicide est l'action de tuer, volontairement ou non, un être humain.

Dans le droit pénal des États de common law, l'homicide involontaire coupable (anglais : manslaughter) est une infraction pénale qu'on peut définir comme « un homicide commis par une personne qui n'avait pas l'intention spécifique de causer la mort ou de poser l'acte qui l'a entraînée, qu'elle ait agi sous le coup d'une impulsion soudaine ou par suite d'une imprudence ou d'une négligence ».

Titres d’œuvres
Ce terme peut faire référence à plusieurs œuvres de fiction :
Homicide, film américain de William Castle, sorti en 1961 ;
Homicide est un film américain réalisé par David Mamet sorti en 1991 ;
 Homicide est une série télévisée américaine diffusée entre 1993 et 1999 ;
 Homicide est un film danois réalisé par Per Fly sorti en 2005 ;
 Homicides est une série télévisée française diffusée en 2006 ;
  est une série télévisée australienne diffusée entre 1964 et 1977 ;
 Hollywood Homicide est un film américain réalisé par Ron Shelton sorti en 2003 ;
 City Homicide : L'Enfer du crime est une série télévisée australienne diffusée à partir de 2007 ;
 Homicide, adaptation en bande dessinée par Philippe Squarzoni du livre Baltimore du journaliste américain David Simon (2016-) ;
 (Homicidios) est une série télévisée espagnole en 13 épisodes diffusé en 2011.

Personnes
 Homicide, nom de scène du catcheur Nelson Erazo.

Notes et références 

Homonymie de titre